Als Hydatide (griech. hydatis, hydatos „Wasserblase“) werden in der Medizin folgende Strukturen bezeichnet:

die Morgagni-Hydatide oder Appendix testis, ein gestieltes Bläschen neben dem Hoden als Rest des Müller-Gangs
die Appendix epididymidis, ein Anhängsel am Kopf des Nebenhodens als Rest der Urnierenkanälchen 
die Echinokokkenblase oder Hydatidenzyste, das Finnenstadium der Echinokokken sowie Cysticercus, die Zyste anderer Bandwürmer im Zwischenwirt